

Toponimy 
 Londyn:
 City of London – najstarsza dzielnica Londynu
 Greater London – Wielki Londyn - region administracyjny w Anglii
 County of London – administracyjne i ceremonialne hrabstwo Londyn

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 London – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 London – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 London – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Laurel
 London – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 London (ang. London Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 London (ang. London Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 London (ang. London Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn

Miejscowości w Kanadzie:
 London – miasto w Kanadzie

Miejscowości w Kiribati:
 London – miejscowość na wyspie Kiritimati

Ludzie o nazwisku London 
 Fritz London – fizyk
 Jack London – amerykański pisarz
 London Tipton – fikcyjna bohaterka serialu Nie ma to jak hotel i Nie ma to jak statek

Zobacz też 
 Londyn (ujednoznacznienie)